John Monro est un nom pouvant désigner:

 (1670-1740) chirurgien écossais
 (1716-1791), médecin psychiatre anglais
 (1725-1789), avocat écossais
 (1912-2002), académicien et administrateur américain

Voir aussi

Monro, John